L'associé est, au sens strict, un membre d'une société de personnes, là où l'actionnaire est membre d'une société de capitaux. Les droits sociaux de l'associé (entendu restrictivement) sont appelés parts sociales, ceux des actionnaires sont les actions.

Droit français

En droit français, un associé est une personne physique ou morale qui est membre d'une société (entreprise constituée juridiquement sous la forme d'une société), Cette notion est définie au sein de l'article 1832 du Code civil français qui définit les associés comme . Par ailleurs, en contrepartie, les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Droit québécois
En droit québécois, l'associé est membre d'une société de personnes. Les droits de l'associé sont appelés parts sociales. Les principales règles juridiques concernant les associés sont notamment prévues aux articles 2186 à 2266 du Code civil du Québec.

Notes et références

Droit des affaires